Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marián Vajda che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Marián Vajda (campione)

 Karel Nováček (quarti di finale)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1987